Рей може да се отнася за:
 Градове
 Рей (Иран)
 В Съединените щати
 Рей (Аризона)
 Рей (Колорадо)
 Рей (Северна Дакота)

 Хора
 Боб Рей (р. 1948), канадски политик
 Джон Рей (1813-1893), шотландски изследовател
 Джони Рей (1927-1990), американски музикант
 Линк Рей (1929-2005), американски музикант
 Ман Рей (1890-1976), американски фотограф
 Миколай Рей (1505-1569), полски писател
 Никълъс Рей (1911-1979), американски режисьор
 Паола Рей (р. 1979), колумбийска актриса
 Пиер Рей (1930-2006), френски писател
 Сатяджит Рей (1921-1992), индийски режисьор
 Серхио Галван Рей (р. 1973), аржентинско-колумбийски футболист
 Фернандо Рей (1917-1994), испански актьор

 Административни единици
 Окръзи в Съединените щати
 Рей (окръг, Мисури)
 Рей (окръг, Тенеси)
 Рей (шахрестан), в Иран

 Филми
 Рей (филм), биографичен филм за Рей Чарлз от 2004 година

 Измислени герои
 Рей - героиня от Междузвездни войни: Епизод VII - Силата се пробужда